Euroliga u vaterpolu u sezoni 2010/11., četrdeset i osmo izdanje elitnog europskog klupskog vaterpolskog natjecanja.

Natjecateljski sustav 
U 1. krugu se igra po turnirima po jednostrukom ligaškom sustavu. Prve dvije momčadi iz skupine idu u 2. krug. 

U 2. krugu se uz momčadi koje su prošle 1. krug, u natjecanje uključuju doprvaci državnih prvenstva iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Srbije, Španjolske, Mađarske, Rusije i Grčke. 

Momčadi koje prođu 2. krug idu u 3. krug, po skupinama. U taj su se krug izravno plasirali državni prvaci iz Crne Gore, Hrvatske, Italije, Srbije, Španjolske, Mađarske, Rusije i Grčke. 

Ždrijeb za natjecanje se održao 8. kolovoza 2010. godine.

1. izlučni krug 
Prvi izlučni krug se igrao od 24. – 26. rujna 2010.

Igra se po sustavu: iz četiri skupine idu po dvije momčadi u drugi krug (zadnji iz skupina idu u LENA-kup).

Skupina "A" 
Igra se u slovačkim Košicama od 24. do 26. rujna 2010. godine.

Sudionici su: njemački Spandau 04 iz Berlina, turski Galatasaray iz Carigrada, slovački Hornets iz Košica i španjolska Terrassa.

Spandau 04 - Galatasaray 10:3
Hornets - Terrassa 11:8 

Spandau 04 - Terrassa 11:7
Hornets - Galatasaray 8:8

Terrassa - Galatasaray 10:8
Spandau 04 - Hornets 7:6

Skupina "B" 
Igra se u turskom Carigradu od 24. do 26. rujna 2010. godine.

Sudionici su: njemački Duisburg, grčki Vouliagmeni, talijanska Leonessa Brixia iz Brescie, turski Yuzme iz Carigrada i ukrajinski BMK iz Harkiva.

Yuzme - Brixia 6:14
Duisburg - BMK 10:0 (b.b.)

Brixia - Duisburg 12:8
Vouliagmeni - BMK 8:4

Vouliagmeni - Duisburg 10:9
Yuzme - BMK 10:11

Brixia - Vouliagmeni 10:9
Yuzme - Duisburg 9:8

Brixia - BMK 11:7
Yuzme - Vouliagmeni 4:12

Skupina "C" 
Igra se u mađarskom Segedinu od 24. do 26. rujna 2010. godine.

Sudionici su: francuski Montpellier, hrvatsko Primorje, mađarski Szeged i rumunjska Digi Oradea.

Primorje - Oradea 15:7
Szeged - Montpellier 14:6 

Primorje - Montpellier 9:7
Szeged - Oradea 11:5

Montpellier - Oradea 6:5
Szeged - Primorje 5:7

Skupina "D" 
Igra se u crnogorskoj Budvi od 24. do 26. rujna 2010. godine.

Sudionici su: crnogorski Budva M:tel, francuski Marseille, nizozemski Schuurmann BRC, poljski LSTW Pocztowiec iz Łódźa te ruski Šturm 2002 iz Čehova.

Budva M:tel - Schuurman 10:4
Marseille - Lodz 19:4 

Budva M:tel - Lodz 20:3
Marseille - Šturm 9:8

Budva M:tel - Šturm 2002 14:11
Schuurman - Lodz 13:5

Budva M:tel - Marseille 11:10
Schuurman - Šturm 2002 11:9

Marseille - Schuurman 12:4
Šturm 2002 - Lodz 18:6

2. izlučni krug 
Izravno su se u ovaj krug plasirali sljedeći državni doprvaci: crnogorski Primorac, grčki Panionios, hrvatska Mladost, mađarski Eger, ruski Sintez, srbijanska Vojvodina, španjolska Barcelona i talijanska Savona.

Ždrijeb skupina za ovaj krug se održao 28. rujna 2010. u Luxembourgu.
Ždrijeb je bio poludirigiran. U natjecateljske skupine se nije smjelo izvući dva sastava iz iste države. Također u natjecateljske skupine domaćin nije mogao izvući pobjednike izlučnih turnira iz prethodnog kruga.
1. jakosna skupina: Mladost, Savona, Vojvodina, Primorac
2. jakosna skupina: Eger, Panionios, Barcelona, Sintez
3. jakosna skupina: Primorje, Spandau, Budva, Brixia
4. jakosna skupina: Marseille, Košice, Vouliagmeni, Szeged

Skupine se igraju po turnirima po jednostrukom ligaškom sustavu.
Najbolja dva sastava idu u idući krug, dok zadnja dva nastavljaju natjecanje u Kupu LEN.
Pobjednici ovog 2. izlučnog kruga idu u 3. jakosnu skupinu, a drugi idu u 4. jakosnu skupinu.

Skupina "E" 
Igralo se u Barceloni.
1. kolo, 9. listopada
Barcelona - Budva 7:12
Savona - Vouliagmeni 11:2

2. kolo
Barcelona - Vouliagmeni 10:9
Budva - Savona 8:7

3. kolo, 10. listopada
Barcelona - Savona 10:9
Budva - Vouliagmeni 9:8

Skupina "F" 
Igralo se u Novom Sadu.

1. kolo, 9. listopada
Vojvodina - Szeged 6:11
Brixia - Sintez 9:9
2. kolo
Vojvodina - Brixia 7:5
Szeged - Sintez 10:8

3. kolo, 10. listopada
Vojvodina - Sintez 8:6
Brixia - Szeged 10:11

Skupina "G" 
Igralo se u Berlinu.
1. kolo
Mladost - Eger 13:12 (2:2, 4:4, 3:2, 4:4)
Spandau - Marseille 10:7

2. kolo, 9. listopada
Mladost - Marseille 12:7 (2:0, 4:2, 3:1, 3:4)
Eger - Spandau 9:5

3. kolo, 10. listopada
Spandau - Mladost 9:13 (1:2, 3:3, 2:4, 3:4)
Eger - Marseille 11:8 (1:2, 4:1, 4:2, 2:3)

Skupina "H" 
Igralo se u Rijeci.
1. kolo, 8. listopada
Primorje - Hornets 19:8 (6:3, 5:0, 5:1, 3:4)
Primorac - Panionios 12:4

2. kolo, 9. listopada
Primorje - Primorac 12:9 (3:4, 4:3, 4:1, 1:1)
Panionios - Hornets Košice 10:8

3. kolo, 10. listopada
Primorje - Panionios 9:6 (1:2, 4:0, 3:3, 1:1)
Primorac - Hornets 9:3

3. krug - po skupinama 
Izravno su se u ovaj krug plasirali sljedeći državni prvaci: crnogorski Jadran, grčki Olympiakos, hrvatski Jug, mađarski Vasas, ruski Spartak iz Volgograda, srbijanski Partizan, španjolska Barceloneta i talijanski Pro Recco.

Ždrijeb za skupine je bio 31. listopada 2010. na Pećinama u Rijeci.

Klubovi su bili razvrstani u 4 jakosne skupine. 
1. jakosna skupina: Jug, Partizan, Pro Recco, Jadran (HN)
2. jakosna skupina: Barceloneta, Olympiakos, Vasas, Spartak
3. jakosna skupina: Primorje, Mladost, Szeged, Budva
4. jakosna skupina: Eger, Barcelona, Primorac, Vojvodina

U jednoj natjecateljskoj skupini ne smije biti više od dva kluba iz iste države. Također u istoj natjecateljskoj skupini ne smiju biti momčadi koje su se natjecale u istoj izlučnoj skupini. Ždrijeb je poludirigiran.

U natjecateljskim skupinama se igra po dvostrukom ligaškom sustavu. Dva najbolja kluba prolaze dalje. 
U idućem krugu će ti klubovi tvoriti nove dvije skupine. Iz tih dviju skupina će po dva najbolja sastava za turnir završne četvorice.

Skupina "A" 
1. kolo
13. studenog 2010.
 Szeged -  Vasas 9:9 (1:2, 2:2, 3:5, 3:0) 
14. studenog 2010.
 Primorac -  Jadran (HN) 12:7 (4:2,4:1,4:3,0:1)

2. kolo
1. prosinca 2010.
 Jadran (HN) -  Szeged 13:10 (3:3,5:3,3:3,2:1)
 Vasas -  Primorac 7:6 (2:0,1:3,2:2,2:1)

3. kolo
18. prosinca 2010.
 Szeged -  Primorac 7:13
 Jadran (HN) -  Vasas 11:10 (2:1,3:3,4:3,2:3)

4. kolo
8. siječnja 2011.
 Vasas -  Jadran (HN) 8:12 (2:4,3:2,2:4,1:2)
 Primorac -  Szeged 9:9 (2:2,2:2,2:2,3:3)

5. kolo
19. siječnja 2011.
 Szeged -  Jadran (HN) 7:9 (2:1,2:2,0:4,3:2)
 Primorac -  Vasas 8:9 (3:4,0:3,1:0,4:2)

6. kolo
2. veljače 2011.
 Vasas -  Szeged 11:10 (2:3,1:2,2:3,6:2)
 Jadran (HN) -  Primorac 9:10 (2:1,1:2,2:5,4:2)

Skupina "B" 
1. kolo
13. studenog 2010.
 Pro Recco -  Spartak 16:5 (2:0, 5:1, 6:1, 3:3)
 Budva -  Vojvodina 9:7 (2:1, 4:1, 2:3, 1:2)

2. kolo
1. prosinca 2010.
 Vojvodina  -  Pro Recco 8:15 (1:3, 3:3, 1:5, 3:4)
 Spartak -  Budva 6:5 (2:2, 1:1, 3:1, 0:1])

3. kolo
18. prosinca 2010.
 Pro Recco  -  Budva 12:7 (4:1, 2:2, 3:2, 3:2)
19. prosinca 2010.
 Vojvodina  -  Spartak 10:10 (3:2, 3:3, 4:3, 0:2)

4. kolo
9. siječnja 2011.
 Budva -  Pro Recco 5:6 (2:2, 2:3, 0:1, 1:0)
 Spartak -  Vojvodina 6:8 (0:2, 2:2, 1:2, 3:2])

5. kolo
19. siječnja 2011.
 Budva -  Spartak 9:3 (2:0, 3:1, 3:2, 1:0)
 Pro Recco -  Vojvodina 16:2 (4:0, 4:0, 3:1, 5:1)

6. kolo
2. veljače 2011.
 Vojvodina  -  Budva 6:9 (0:1, 1:2, 2:3, 3:3)
 Spartak -  Pro Recco 5:8 (1:1, 1:2, 1:3, 2:2)

Skupina "C" 
1. kolo
13. studenog 2010.
 Barcelona -  Olympiakos 10:8 (2:3, 2:3, 2:1, 4:1) 
14. studenog 2010.
 Mladost -  Partizan 10:8 (5:1, 2:1, 3:4, 0:2)

2. kolo
1. prosinca 2010.
 Olympiakos -  Mladost 8:9 (2:1, 3:3, 2:2, 1:3) 
 Partizan -  Barcelona 6:6 (3:1, 2:2, 1:0, 0:3)

3. kolo
18. prosinca 2010.
 Olympiakos -  Partizan 7:9 (1:3, 0:2, 4:3, 2:2) 
 Mladost -  Barcelona 10:4 (4:1, 2:2, 2:1, 2:0)

4. kolo
8. siječnja 2011.
 Barcelona -  Mladost -  5:11 (1:4, 2:3, 1:2, 1:2)
9. siječnja 2011.
 Partizan -  Olympiakos 7:1 (1:0, 2:1, 2:0, 2:0) 

5. kolo
19. siječnja 2011.
 Mladost -  Olympiakos 15:10 (3:1, 4:4, 5:2, 3:3) 
 Barcelona -  Partizan 9:13 (3:2, 2:4, 3:4, 1:3)

6. kolo
2. veljače 2011.
 Olympiakos -  Barcelona 11:7 (3:2, 3:3, 3:0, 2:2) 
 Partizan -  Mladost 14:7 (4:0, 3:3, 3:3, 4:1])

Skupina "D" 
1. kolo
13. studenog 2010.
 Barceloneta -  Eger 10:9 (3:1, 3:2, 3:3, 1:3)
14. studenog 2010.
 Jug -  Primorje 12:7 (3:2, 2:1, 4:0, 3:1)

2. kolo
1. prosinca 2010.
 Eger -  Jug 9:10 (3:4, 2:2, 1:1, 3:3)
 Primorje -  Barceloneta 8:6 (0:1, 2:3, 2:1, 4:1)

3. kolo
18. prosinca 2010.
 Eger -  Primorje 6:11 (0:3, 2:3, 3:3, 1:2)
19. prosinca 2010.
 Jug -  Barceloneta 14:9 (2:1, 5:2, 4:2, 3:4)

4. kolo
8. siječnja 2011.
 Barceloneta -  Jug 11:18 (2:5, 6:5, 2:4, 1:4)
 Primorje -  Eger 7:4 (2:2, 2:1, 2:1, 1:0)

5. kolo
19. siječnja 2011.
 Jug -  Eger 15:10 (3:1, 4:0, 6:2, 2:7)
 Barceloneta -  Primorje 9:8 (1:3, 1:2, 3:1, 4:2)

6. kolo
2. veljače 2011.
 Primorje -  Jug 6:8 (1:2, 1:1, 2:4, 2:1)
 Barceloneta -  Eger 8:10 (2:2, 1:4, 1:2, 4:2)

4. krug - po skupinama 
Ovo je krug osmine završnice. Igra po dvokružnom ligaškom sustavu, na domaćem i gostujućem terenu. Pobjednici skupina i drugoplasirani idu na završni turnir četvorice najboljih.

Skupina "A" 

 Jug - Budva 8:6
 Jadran HN - Partizan 8:13

 Budva - Jadran HN 6:5
 Partizan - Jug 11:10

 Jug - Jadran HN 13:6
 Partizan - Budva 10:2

 Jadran HN - Jug 7:7
 Budva - Partizan 5:8

 Jug - Partizan 10:13
 Jadran HN - Budva 8:9

 Budva - Jug 9:7
 Partizan - Jadran HN 14:8

Skupina "B" 

 Mladost - Pro Recco 5:9
 Primorje - Vasas 13:6

 Vasas - Mladost 8:9
 Pro Recco - Primorje 15:9

 Primorje - Mladost 8:6
 Pro Recco - Vasas 12:6

 Mladost - Primorje 10:9
 Vasas - Pro Recco 7:9

 Mladost - Vasas 8:7
 Primorje - Pro Recco 7:12

 Vasas - Primorje 12:12
 Pro Recco - Mladost 11:8

Final Four (Rim)

Poluzavršnica 

  Partizan -  Mladost 12:9
  Pro Recco -  Budva 9:4

Završnica 

  Partizan -  Pro Recco 11:7

 sastav Partizana (sedmi naslov): Slobodan Soro, Theodoros Chatzitheodorou, Nikola Rađen, Miloš Korolija, Milan Aleksić, Duško Pijetlović, Andrija Prlainović, Aleksandar Radović, Dušan Mandić, Stefan Mitrović, Vladimir Vujasinović, Miloš Ćuk, Nikola Dedović, Stefan Živojinović

Vidi još 
Kup LEN 2010./11.

2010-11